Osoby o tym nazwisku:
 Edmund Whalen – rzymskokatolicki duchowny
 Lindsay Whalen – amerykańska koszykarka
 Philip Whalen – amerykański poeta, buddysta zen

Zobacz też:
 (17258) Whalen – planetoida z grupy pasa głównego asteroid